Joden, personen met de Joodse etniciteit (men schrijft Joods dan met een hoofdletter)
Jodendom, de joodse godsdienst (men schrijft joods dan met een kleine letter)
Joden (spelling), spelling van het woord
zie ook:
Joodse muziek